Andradas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Andradas (ort), Minas Gerais, 
 Andradas (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar